Леонтьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Леонтьевское сельское поселение — входит в Мантуровский район

Московская область
 Леонтьевское сельское поселение — входит в Ступинский район